Juris Silovs (atleet)
 Juris Silovs (wielrenner)